Горазд Хити (, родился 12 августа 1948 года в Есенице) — югославский хоккеист и хоккейный тренер. Брат хоккеиста Руди Хити.

Биография 
Известен по выступлениям в чемпионате Югославии за клубы «Краньска-Гора», «Акрони Есенице» и «Олимпия» (Любляна), выступал за команду из Есенице со своим братом Руди. В 1970-е годы благодаря выступлению братьев словенские болельщики сложили кричалку «Руди Хити, Горазд Хити, гол, гол, гол!» (). Выступал также в клубах Италии.

За сборную Югославии провёл 191 игру, отметившись 94 шайбами (2-е место в рейтинге бомбардиров по шайбам). Выступал на Олимпийских играх 1976 и 1984 годов, на Олимпиаде в Сараево отметился двумя заброшенными шайбами (в матчах против сборных Италии и Польши) и одной голевой передачей (в матче против Италии).

В течение 20 лет после завершения карьеры работал в итальянских клубах («Ренон», «Фельтре», «Фасса», «Лачес», «Перджине»), тренируя детские команды. Тренировал клубы «Блед», молодёжные сборные Словении и Сербии. С 2007 года член Словенского хоккейного зала славы.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты Югославии
Хоккейные тренеры Словении
Игроки сборной Югославии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1972 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1976 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1984 года
Хоккейные правые нападающие
Игроки ХК «Акрони Есенице»
Игроки ХК «Олимпия» Любляна
Игроки ХК «Краньска-Гора»
Игроки ХК «Больцано»
Игроки ХК «Азиаго»
Игроки ХК «Риттен Спорт»